Inculeț se poate referi la:
 Inculeț, localitate în raionul Orhei, Republica Moldova
 Nume de familie
 Ion (Constantin) Inculeț (1884 - 1940), fizician, președinte al Sfatului Țării
 Conacul lui Ion Inculeț din Bârnova

 George Ion Inculeț, inginer-constructor, fiul lui Ion Inculeț
 Ion I(on). Inculeț, electrotehnician, profesor universitar în Canada, fiul lui Ion Constantin Inculeț

Toponime românești
Nume de familie românești